Ма́рри-Бридж () — город в штате Южная Австралия около 80 км на юго-восток от Аделаиды и около часа езды на север от Менинги. Город располагается в сельскохозяйственной зоне, в регионе развиты животноводство, птицеводство. Именно здесь основная транспортная артерия, связывающая Аделаиду и Мельбурн, пересекает реку Муррей.

Марри-Бридж располагается на традиционных землях племени нгарринджери. Первым европейским исследователем, посетившим эти места, стал Чарльз Стёрт, разбивший здесь лагерь 8 февраля 1830 года.

Первый автомобильный мост через низовья реки Муррей был построен здесь в 1879 году. Ограничение скорости на мосту составляло 40 км/ч. Мост использовался как автомобильный и железнодорожный с 1886 года до тех пор, пока отдельный железнодорожный мост не был построен в 1927 году. В 1979 году закончились работы по строительству новой конструкции, отводящей поток транспорта с исторического моста. Изначально город назывался Мобилонг, затем Эдвардс Кроссинг, и в конце концов получил название Марри-Бридж в 1924 году.

Города Южной Австралии